Die Saison 2004/05 der italienischen Serie B begann am 10. September 2004 mit dem Spiel FC Turin gegen Hellas Verona (3:1) und endete am 11. Juni 2005. Meister wurde FC Empoli. Außerdem aufsteigen konnten FBC Treviso und Ascoli Calcio, welche die eigentlichen Aufsteiger AC Turin und AC Perugia ersetzten, die aufgrund des Lizenzentzugs zum Zwangsabstieg verurteilt wurden. Abgestiegen sind auch AC Venedig, Salernitana Sport. Keiner der vier Absteiger stieg auf sportlichen Weg in die dritthöchste Spielklasse ab. Torschützenkönig wurde Gionatha Spinesi von der AC Arezzo mit 22 Saisontoren.

Abschlusstabelle 

|}

Absteiger aus der Serie B – Aufsteiger in die Serie B

Torschützenliste

Siehe auch 
 Serie A 2004/05
 Coppa Italia 2004/05

Weblinks 
 Abschlusstabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05